Мост слободе се може односити на:

 Мост слободе у Новом Саду;
 Мост слободе у Будимпешти;
 Мост слободе у Загребу;
 Мост слободе у Венецији;
 Мост слободе у Питсбургу;
 Мост слободе у Беј Ситију;
 Мост слободе у Гринвилу.